Трюмо́ ( — простенок, промежуток) — часть стены между оконными проёмами в интерьере здания. Простенок между окнами в архитектуре XVI—XVIII веков часто украшали орнаментальной композицией, причём сама эта композиция также называлась «трюмо». Когда простенок стали использовать для установки большого высокого зеркала, например в искусстве оформления интерьера эпохи рококо, то название «трюмо» перенесли и на зеркало.

В храмовой архитектуре термин «трюмо» обозначает колонну или столбик, делящие надвое проём арочного входа или окна. На вершине колонны часто устанавливали статую святого, которому посвящён храм.

Примечания 

Строительные элементы и конструкции